Straßham ist der Ortsname von

 Straßham (Forstern), Ortsteil der Gemeinde Forstern, Landkreis Erding, Bayern
 Straßham (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

 Straßham (Gemeinde Alkoven), Ortschaft der Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich